Влади́мир Петро́вич Воробьёв:
 Воробьёв, Владимир Петрович (1876—1937) — советский анатом.
 Воробьёв, Владимир Петрович (1912—1992) — советский конструктор атомных подводных лодок, Герой Социалистического Труда.